— японская фамилия. Известные носители:
 Одзава, Ари (род. 1992) — японская сэйю.
 Одзава, Дзисабуро (1886—1966) — адмирал японского императорского флота во Вторую мировую войну.
  (род. 1942) — японский политик.
 Одзава, Мария (род. 1986) — японская порноактриса.
 Одзава, Митихиро (род. 1932) — японский футболист.
 Одзава, Сэйдзи (род. 1935) — японский дирижёр.